Il singolare dell'HP Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2013.
Heather Watson era la detentrice del titolo ma è stata sconfitta al primo turno.

Samantha Stosur ha superato in finale Eugenie Bouchard per 3-6, 7-5, 6-2.

Teste di serie

  Jelena Janković (ritirata per un infortunio all'anca sinistra)
  Sabine Lisicki (secondo turno, ritirata per un infortunio all'anca sinistra)
  Samantha Stosur (campionessa)
  Flavia Pennetta (primo turno)

  Eugenie Bouchard (finale)
  Madison Keys (semifinale)
  Laura Robson (primo turno)
  Mónica Puig (secondo turno)
  Kristina Mladenovic (secondo turno)

Wildcard 

  Kurumi Nara (semifinale)

  Laura Robson (primo turno)

Qualificate 

  Anna Karolína Schmiedlová (primo turno)
  Luksika Kumkhum (secondo turno)

  Barbora Záhlavová-Strýcová (quarti di finale)
  Belinda Bencic (secondo turno)

Lucky Loser
  Vania King (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

WTA Tour 2013
HP Open 2013